Dumba ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Dumba (1856–1947), Diplomat und Pazifist
 Matt Dumba (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Michael Dumba (1828–1894), Direktor der Österreichischen Nationalbank und griechischer Generalkonsul in Österreich
 Nikolaus Dumba (1830–1900), griechisch-österreichischer Industrieller und liberaler Politiker
 Stergios Doumbas (Dumba; 1794–1870), Unternehmer

Siehe auch:
 Palais Dumba